Сальватори () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сальватори, Илария (род. 1979) — итальянская фехтовальщица-рапиристка, чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр.
 Сальватори, Ренато (1933—1988) — итальянский актёр.

См. также 
 Сальваторе